UEFA Champions League 2009-10 slutspil omhandler slutspilskampene i UEFA Champions League i sæsonen 2009-2010.

Kvalificerede hold

Overblik

Ottendedelsfinaler 
I ottendedelsfinalen deltog de hold der placerede sig på førstepladsen og andenpladsen i UEFA Champions League Gruppespillet. Lodtrækningen blev foretaget 18. december 2009, allerede 2 dage efter at stillingen i grupperne var blevet afgjort. Lodtrækningen foregik således at hold der endte på førstepladsen i deres gruppe ikke kunne møde andre gruppevindere men skulle spille imod et andenpladshold.

En kamp imellem to hold, afvikles i to kampe. En kamp på det ene holds hjemmebane og en kamp på det andets hold hjemmebane. Den faktor der bestemmer hvilket hold der går videre, er det samlede resultat fra de to kampe. Hvis begge hold har scoret lige mange mål, vinder det hold som har scoret flest mål på udebane. Hvis begge hold også har scoret lige mange mål på udebane efter 90 minutter i den anden kamp, spilles der 2x15 minutters forlænget spilletid hvorefter der er straffesparkskonkurrence hvis det stadig skulle stå lige. Reglen om udebanemål tæller også i forlænget spilletid.

De første kampe blev spillet den 16. februar 2010, 17. februar 2010, 23. februar 2010 og 24. februar 2010, imens returkampene bliver spillet 9. marts 2010, 10. marts 2010, 16. marts 2010 og 17. marts 2010

Første kamp

Anden kamp

Kvartfinaler 
I kvartfinalen deltog de hold der gik videre fra UEFA Champions League 2009-10 Ottendedelsfinalen. Lodtrækningen blev foretaget 19. marts 2010 i Nyon, Schweiz hvor der samme dag blev lodtrukket Semifinalepar. I lodtrækningen var der ingen seeding og alle kunne møde alle, selv hold fra samme land.

En kamp imellem to hold, afvikles i to kampe. En kamp på det ene holds hjemmebane og en kamp på det andets hold hjemmebane. Den faktor der bestemmer hvilket hold der går videre til semifinalen er det samlede resultat fra de to kampe. Hvis begge hold har scoret lige mange mål, vinder det hold som har scoret flest mål på udebane. Hvis begge hold også har scoret lige mange mål på udebane, spilles der 2x15 minutters forlænget spilletid hvorefter der er straffesparkskonkurrence hvis det stadig skulle stå lige. Reglen om udebanemål tæller også i forlænget spilletid.

De første kampe blev spillet den 30. marts 2010 og den 31. marts 2010, imens returkampene blev spillet den 6. april 2010 og den 7. april 2010

----

Første kamp

Anden kamp

Semifinaler 

I semifinalen deltog de hold der gik videre fra UEFA Champions League 2009-10 Kvartfinalen. Lodtrækningen blev foretaget 19. marts 2010 i Nyon, Schweiz på samme tidspunkt som lodtrækningen til kvartfinaleparene. I lodtrækningen var der ingen seeding og alle kunne møde alle, selv hold fra samme land.

En kamp imellem to hold, afvikles i to kampe. En kamp på det ene holds hjemmebane og en kamp på det andets hold hjemmebane. Den faktor der bestemmer hvilket hold der går videre til finalen er det samlede resultat fra de to kampe. Hvis begge hold har scoret lige mange mål, vinder det hold som har scoret flest mål på udebane. Hvis begge hold også har scoret lige mange mål på udebane, spilles der 2x15 minutters forlænget spilletid hvorefter der er straffesparkskonkurrence hvis det stadig skulle stå lige. Reglen om udebanemål tæller også i forlænget spilletid.

De første kampe blev spillet den 20. april 2010 og den 21. april 2010, imens returkampene blev spillet den 27. marts 2010 og den 28. april 2010.

Første kamp

Anden Kamp

Finale 

UEFA Champions League 2009-10 Finalen blev spillet den 22. maj 2010 klokken 20:45 på Santiago Bernabéu i Madrid, imellem Internazionale FC fra Milano i Italien og Bayern München fra München i Tyskland.

Se også 
 UEFA Champions League 2009-10
 UEFA Europa League 2009-10

Referencer

Eksterne henvisninger 
 www.uefa.com

Slutspil 2009-10
2009-10